Sijeruk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sijeruk (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 109,71), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Sijeruk, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Sijeruk (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 109,55), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar